«Отель у овечек» — российский мультипликационный сериал для зрителей без возрастных ограничений, ориентированный на детей дошкольного возраста. Режиссёр — Дмитрий Высоцкий, производство «Студии Метрафильмс» по заказу телеканала «СТС». Премьера сериала состоялась 3 сентября 2022 года на телеканале «СТС Kids», а, чуть позже, 11 сентября 2022 года, на телеканале «СТС» и 3 декабря 2022 года на детском федеральном телеканале «Карусель».

От создателей мультфильма «Три кота» — который также транслируется на канале «СТС» и Карусель.

Сюжет 
История о дружной семье овечек, открывших отель в своём старинном особняке. В каждой серии овечка Белла и её старший брат Беня знакомятся с новыми постояльцами и помогают родителям в свободное от игр и школы время. Дети так стремятся превратить гостиницу в самое популярное место отдыха в городе, что часто попадают в комичные ситуации. Они живут с мамой, папой, бабушкой и дедушкой, и племянником Берти. А ещё они работают с бухгалтером-Волком дядей Теодором.

Персонажи

Главные герои 

 Мама — чинит в отеле протекающие трубы, вворачивает лампочки, умеет пилить доски, забивать гвозди, обращаться в дрелью и шуруповертом. Отлично ездит на мотоцикле
 Папа — обожает приглашать гостей и печатать на компьютере.
 Бабушка — любит готовить вкусные блюда и завтраки для овечек.
 Дедушка — вяжет для сувенирной лавки отеля всякие вещи из овечьей шерсти.
 Берти — носит чемоданы, пылесосит коридор и номера.
 Белла — сестра Бени, дружит с новыми гостями.
 Беня — брат Беллы, весёлый, играет с ней.
 Дядя Теодор — самый добрый Волк на свете, бухгалтер. Обожает запускать мыльные пузыри.

Второстепенные герои 

 Котя — кот, зритель церемонии «Золотая поварёшка», которую проводят Дедушка Пёс, Тася, Беня, бабушка и Белла. Является персонажем мультсериала «Три кота» и, вполне возможно, появился в мультсериале в качестве пасхалки.
 Питер Свинетти — свинья, инспектор и критик.
 Пого — поросёнок, любит играть с овечками.
 Мама Крольчиха — Кролик, любит ездить с мужем за морковкой и капустой — а также другим урожаем.
 Папа Кролик — Кролик, любит ездить с женой по деревням и селам (где посажены овощи, и фрукты, и ягоды).
 Ронни — крольчонок, дружит с братьями и сёстрами.
 Братья и сёстры Ронни — крольчата, живут вместе с Ронни (ходят временно в Детский сад).
 Пит — пингвин, любит игрушки.
 Молли — белка, любит сладкое и игры.
 Мама — белка (Мама Молли), тоже любит сладкое.
 Кошка — полицейский сержант.
 Чихуахуа — полицейский инспектор.
 Эля — летучая мышь.
 Вира — летучая мышь.
 Мама Эли и Виры — летучая мышь.
 Папа Эли и Виры — летучая мышь.
 Принц Уильям — пингвин.
 Пингвины — короли и королевы, приехавшие в отель.
 Генри — кенгуру, любит играть в телефонные игры и в обычные игры.
 Мама Кенгуру — Кенгуру, любит прыгать и участвовать в спорте.
 Мсье Луи — собака Такса, шеф-повар и дедушка Таси.
 Таси — собачка (породы Такса), любит кушать тортики.
 Филипп — ослик, любит фотографироваться.
 Пенни — зебра, любит сниматься в рекламе.
 Мама Зебра — зебра (мама Пенни), любит дочку.
 Папа Буйвол — не мог умываться в номере, у которого не шла вода в номере.
 Сын Буйвол — не мог умываться в номере, у которого есть зубная щётка.
 Мама Слониха — слон, села на стол и приняла его за табуретку.
 Папа Слон — слон, не мог устроиться в номере из-за размера.
 Клод — слонёнок, любит играть с детьми.
 Мама Медведица — приготовилась к зимней спячке.
 Папа Медведь — не смог по семейным обстоятельствам лечь спать.
 Мишка — медвежонок, у которого есть игрушка плюшевый сонный мишка.
 Бабушка Медвежонка — подарила ему игрушку (упоминалась Мишкой в мультфильме)
 Мама Дрозд — просили номер комнаты с видом на юг.
 Папа Дрозд — просили номер комнаты с видом на юг.
 Харви — дрозд, лепил печенье с бабушкой.
 Харли — дрозд, складывал вещи по коробкам.
 Хьюго — дрозд, ставил печати на бумаге.
 Морж — швейцар Гранд-отеля.
 Пианист — пёс породы пудель, играет на пианино в Гранд-отеле.
 Коридорный Гранд-отеля — Корги, любит складывать полотенца.
 Официанты — пингвины и тюлени, готовят еду в Гранд-отеле.
 Лев — гость ресторана в Гранд-отеле.
 Мама-Мышка — решала проблему с чемоданами.
 Братья-Мышата — приехали в Отель у овечек.
 Лось — общался с Дедушкой.
 Птицы — фотографировали Чарли Джонса.
 Чарли Джонс — пёс-пудель, ведущий разных телепрограмм.
 Жена Чарли Джонса — собака-пудель, жена ведущего разных телепрограмм.
 Дочка Чарли Джонса — собака-пудель, любит своих родителей.
 Саймон — ленивец, очень тихий и медленный. Любит насекомых.
 Мама-Ленивец и Папа-Ленивец — ленивцы, очень медленные. В мультфильме не появлялись.
 Папа Бегемот — не мог уснуть из-за шума, слушал концерт, а также плавки нашёл.
 Мама Бегемотиха — занимается Спа-процедурами.
 Жизель — Бегемотиха, не могла уснуть, а потом помогла Маме заниматься Спа-процедурами.
 Лили — Жираф, играла на саксофоне.
 Мама Жираф — тренировала свою дочку играть на саксофоне.
 Сова — не выносила шума Отеля.
 Мама Кошка — жалела свою дочку и задала вопрос про футболитску Комету.
 Дина — кошечка, расстраивалась, позже встретила футболистку Комету.
 Комета — Леопард, футболистка (расписалась на футбольном мяче Дины).
 Жаба — продавала Сладкую Сахарную вату.
 Гала — Гусыня, дочка проводника.
 Мистер Гусь — Проводник поезда, посоветовал Берти купить макет поезда.
 Мадам Чен — черепаха, любит шляпы модные.
 Внук мадам Чен — черепашонок, живёт с бабушкой.
 Горо — осьминог, которого Беня принял за пришельца.
 Мама-Осьминог — носит носки, связанные Дедушкой.
 Папа-Осьминог — носит носки, связанные Дедушкой.
 Ящерица — парикмахер из Рекламного ролика.
 Лев — молодой посетитель парикмахерской.
 Кошка — пушистая кошка жёлтой шерсти, посетительница парикмахерской.
 Ёжик — посетитель парикмахерской.
 Эрик — крот, изобрёл органайзер для мелочей.
 Мама Эрика — кротиха, искала чемодан.
 Профессор Брон — броненосец, судья конкурса изобретений, вынужден пить таблетки от аллергии.
 Мама-Скворец — качала гнездо своих детей.
 Скворчата — сидели в гнезде.
 Флиппи — лисёнок-фенёк, хочет стать супергероем.
 Мама-Лиса — Фенёк, отдыхала в заповеднике.
 Папа-Лис — Фенёк, отдыхала в заповеднике.
 Олень — инструктор заповедника.
 Мама-Утконос — появлялись в 3 и 25 серии.
 Папа-Утконос — появлялись в 3 и 25 серии.
 Дети-Утконосы — появлялись в 3 и 25 серии.
 Моржи — терпели бедствие.
 Маркус — енот, приехал в отель и сказал Белле, что жил на необитаемом острове, строил шалаши и гамаки.
 Родители Маркуса — еноты, приехали в отель.
 Фредди — лягушонок, любитель спортивных игр.
 Мама-Лягушка — лягушки, работники спортивного зала.
 Папа-Лягушка — лягушки, работники спортивного зала.
 Морской котик — сотрудник аквапарка.
 Козлёнок — посетитель аквапарка.
 Носорог — посетитель аквапарка.
 Свинка — посетитель аквапарка.
 Крокодилёнок — посетитель аквапарка (которого Белла приняла за лягушонка Фредди).
 Патрик — цыплёнок, любит младших сестёр.
 Мама-Курица — заботилась и гуляла с коляской и яйцом.
 Папа-Петух — заботился о яйце и гулял.
 Цыплёнок-девочка — младшая сестрёнка Патрика.
 Мама-Ежиха — приехала в Отель к Овечкам.
 Папа-Ёж — приехала в Отель к Овечкам.
 Ёжик — приехал в Отель.
 Ёжик — приехал в Отель.

Создатели 
 Режиссёр — Дмитрий Высоцкий.

 Ведущий сценарист — Дарина Шмидт.

 Сценаристы — Алёна Самсонова, Роман Самсонов.

 Художник-постановщик — Владимир Долгов.
 Композитор — Алексей Яковель.
 Генеральные продюсеры — Артём Васильев, Вячеслав Муругов, Ксения Гордиенко.
 Креативный продюсер — Карина Кабанова.
 Продюсеры — Алексей Гришин, Юлия Гудкова, Дарья Радецкая.

Роли озвучивали 

 Светлана Кузнецова — Мама
 Геннадий Смирнов — Папа
 Регина Щукина — Бабушка
 Михаил Хрусталёв — Дедушка
 Иван Чабан — Берти
 Иван Трубин — Беня
 Агата Лёвина — Белла
 Максим Сергеев — Дядюшка Теодор

О производстве мультсериала 
О производстве мультсериала было объявлено в сентябре 2021 года. Это уже третий мультсериал от студии "Метрафильмс", и четвёртый мультсериал собственного производства телеканала "СТС". Прошлыми тремя мультсериалами стали:

 Три кота (2015-настоящее время) - 208 эпизодов по 5 минут каждый, 3 спецвыпуска по 10 минут, 5 спецвыпусков по 2 минуты и полнометражный мультфильм по Трём Котам.
 Царевны (2018-2022) - 78 эпизодов по 6,5 минут каждый.
 Лекс и Плу: Космические Таксисты (2019-настоящее время) - 52 эпизода по 11 минут каждый.

Также были объявлены имя и фамилия главного режиссёра мультсериала - Дмитрия Высоцкого.

Премьера была запланирована на осень 2022 года, к выходу были запланированы 52 эпизода по 5 минут каждый. Затем, мультсериал продлили на второй сезон. К выпуску запланировано не 52, а уже 104 эпизода.

Премьера мультсериала состоялась 3 сентября 2022 года на телеканале "СТС Kids", а затем 11 сентября 2022 года на телеканале "СТС".

Премьера мультсериала состоялась 3 декабря 2022 года и на детском федеральном телеканале «Карусель».

Обзор серии

Список серии 

Мультсериалы России
Мультсериалы России 2022 года